Zambrano kan syfta på:

Colombia 

 Zambrano (kommun), Bolívar, 
 Zambrano (ort i Colombia, Bolívar),

Honduras 

 Zambrano (ort i Honduras), Departamento de Francisco Morazán,

Nicaragua
 Zambrano, Tipitapa, ort i kommunen Tipitapa